Парсе́к (русское обозначение: пк; международное: pc) — внесистемная единица измерения расстояний в астрономии, равная расстоянию до объекта, годичный тригонометрический параллакс которого равен одной угловой секунде. Название образовано из сокращений слов «параллакс» и «секунда».

Согласно эквивалентному определению, парсек — это расстояние, с которого отрезок длиной в одну астрономическую единицу (а.е.)(практически равный среднему радиусу орбиты Земли), перпендикулярный лучу зрения, виден под углом в одну угловую секунду (1″). Из этого определения вытекает, что парсек равен длине катета прямоугольного треугольника с прилежащим углом 1 угловая секунда и другим катетом длиной 1 астрономическая единица.

 1 пк =  а.е. ≈  а.е. ≈  =  =  (петаметров) = 3,2616 светового года.

В августе 2015 года XXIX Генеральная ассамблея Международного астрономического союза приняла резолюцию B2, в соответствии с примечанием 4 к которой парсек определён как в точности  а.е. =  а.е., то есть совпадает с радиусом окружности, у которой длина дуги, стягивающей угол в 1 угловую секунду, равна 1 астрономической единице. Это определение отличается от предыдущего менее чем на 10−11 (в относительных долях), то есть на много порядков меньше, чем наилучшая доступная для современной техники относительная погрешность измерения межзвёздных расстояний (~ 0,001 %, или 10−5). Поэтому в результате переопределения единицы любые расстояния, измеренные в парсеках, фактически не изменились. «Новый» парсек меньше «старого» примерно на 242 километра. Поскольку астрономическая единица на предыдущей сессии ГА МАС (2012 год) была отвязана от физических размеров земной орбиты и определена как точное (без погрешности) значение , парсек также в настоящее время имеет неограниченно точное выражение в единицах СИ (а также в световых годах):

 1 пк =  а.е. =  а.е. =  =  =  (петаметров) = 3,26156377716… светового года.

Также используются и кратные единицы: килопарсек (кпк, kpc), мегапарсек (Мпк, Mpc), гигапарсек (Гпк, Gpc). Дольные единицы, как правило, не используются, поскольку вместо них применяются астрономические единицы.

В Российской Федерации парсек допущен к использованию в качестве внесистемной единицы без ограничения срока с областью применения «астрономия». При этом, однако, парсек и его обозначение не допускается применять вместе с дольными и кратными приставками СИ, несмотря на то, что использование кратных единиц килопарсек, мегапарсек и гигапарсек общепринято в астрономии.

Некоторые расстояния 
 1 астрономическая единица (а.е.) составляет приблизительно 4,848 парсека;
 по состоянию на апрель 2022 года, космический аппарат «Вояджер-1» находился на расстоянии 0,000756 пк (23,3 млрд км, или 156 а.е.) от Солнца, удаляясь по 17,5 микропарсека за год ();
 диаметр облака Оорта ≈ 0,62 пк;
 расстояние от Солнца до ближайшей звезды (Проксима Центавра) составляет 1,3 парсека;
 расстояние в 10 пк свет проходит за 32 года 7 месяцев и 6 дней;
 на расстоянии около 10 пк вероятно возможно найти нейтронную звезду, а на расстоянии в несколько десятков парсек — чёрную дыру.
 расстояние от Солнца до ближайшего шарового скопления, M 4, составляет 2,2 кпк;
 расстояние от Солнца до центра нашей Галактики — около 8 кпк;
 диаметр нашей Галактики — около 30 кпк;
 расстояние до туманности Андромеды — 0,77 Мпк;
 ближайшее крупное скопление галактик, скопление Девы, находится на расстоянии 18 Мпк;
 в масштабах порядка 300 Мпк Вселенная практически однородна;
 расстояние до первого открытого, самого яркого и одного из ближайших квазаров, 3C 273, составляет 734 Мпк;
 до горизонта наблюдаемой Вселенной — около 4 Гпк (если измерять расстояние, пройденное регистрируемым на Земле светом), или, если оценивать современное расстояние — с учётом расширения Вселенной (то есть до удалившихся объектов, это излучение когда-то испустивших) ≈ 14 Гпк.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Единицы измерения длины в физике
Единицы измерения в астрономии